Пётр Иванцов:
 Иванцов, Пётр Анатольевич (род. 1953) — российский дипломат.
 Иванцов, Пётр Петрович (1919 — ?) — советский колхозник-полевод, Герой Социалистического Труда.